Rodbinsko drevo knezov Šubić Bribirskih v obdobju  1066 - 1456.

   

   

   

   

   

   

Šubići